Ел Асерадеро има више значења:

 Ел Асерадеро (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Асерадеро (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Асерадеро (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Асерадеро (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Асерадеро (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Асерадеро, Уерта де Давид (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Асерадеро (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Асерадеро (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Асерадеро (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Асерадеро (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Асерадеро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Асерадеро (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Асерадеро (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Асерадеро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Асерадеро (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Асерадеро, Серо Грито (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Санто Доминго Чивитан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Асерадеро (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Асерадеро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Асерадеро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Асерадеро (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Асерадеро (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Асерадеро (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Асерадеро (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Асерадеро (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Асерадеро (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Асерадеро (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику